Colin Berry (acteur américain) est un acteur américain, né en 1946
 Colin Berry (acteur canadien) est un acteur canadien, né en 1986
 Colin Berry (présentateur) est un présentateur de radio britannique, né en 1946